«Мешахте» Ткибули — грузинский футбольный клуб из Ткибули. Создан не позднее 1960 года. Принимал участие в первенствах СССР (1965—1971, 1982—1987). Чемпион Грузинской ССР (1980, 1981), обладатель Кубка Грузинской ССР (1964, 1976).

Названия 
 1960—1987 — «Мешахте»;
 1990—1991 — «Окриба»;
 с 1991 — «Мешахте».

Результаты выступлений

Состав

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы Грузии
Футбольные клубы СССР